Трой може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Трой (Айдахо)
 Трой (Мичиган)
 Трой (Монтана)
 Трой (Ню Йорк)
 Трой, герой от древногръцката митология

Вижте също 
 Ист Трой